Мишалка () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мишалка, Аманда (более известная как Эй Джей Мишалка; род. 1991) — американская певица, актриса, бывшая модель, гитаристка и автор-исполнитель.
 Мишалка, Эли (род. 1989) — американская актриса, певица, гитаристка и автор текстов к песням.